BiH
 Rađenovići (Srebrenica, BiH),  naselje u općini Srebrenica

Crna Gora
 Rađenovići (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva